Перелли, Шарлотта (род. 1974) — шведская певица и актриса.
 Перелли (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.